Японская соккер-лига 1978 Дивизион 2 — 7-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1978

Ссылки
RSSSF 

Япония
1978
Спорт в Японии в 1978 году